O Riacho do Serrote é um riacho (um pequeno rio) brasileiro que banha o estado da Paraíba.

Ver também 
 Hidrografia

Serrote, Riacho Do